Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Pam Shriver 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Pam Shriver (finale)
 Zina Garrison (semifinali)
 Kathy Rinaldi (semifinali)

 Carling Bassett (primo turno)
 Kathy Horvath (primo turno)
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)
 Beth Herr (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1983